Lluc Crisoberges, escriptor canonista i religiós romà d'Orient 
 Màxim Crisoberges, escriptor romà d'Orient